16996 Dahir – asteroide della fascia principale
 Dahir (nome) – nome proprio maschile
 Ḍāhir – in Marocco indica un decreto regio
 Dahir berbero – legge in vigore nel Protettorato francese del Marocco